Victorino peut faire référence à :

Personnalités

Nom de famille 

Cesáreo Victorino (1979- ), footballeur mexicain, 
Mauricio Victorino (1982- ), footballeur uruguayen,
Shane Victorino (1980- ), joueur américain de baseball,
Waldemar Victorino (1952- ), footballeur uruguayen.

Prénom 
, infirmière et criminelle,
 (1846-1935), poète,
Victorino de la Plaza (1840-1919), président de l'Argentine,
 (1855-1927), personnalité philippine,
, président du Venezuela,
, écrivain.

Toponyme 

 Victorino, l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Maroa dans l'État d'Amazonas au Venezuela ;
 Victorino, la capitale de la paroisse civile de Victorino.

Voir aussi 
 (Bogota)